Henry M. Morris (1918–2006) – amerykański kreacjonista 
 Henry Morris (1919–1993) – szkocki piłkarz